Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Scott Davis e Todd Martin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Richey Reneberg /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (quarti di finale)

 Nicklas Kulti /  Brett Steven (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (Campioni)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 David Adams /  Martin Damm (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1995